Великий князь Дми́трий Па́влович, в эмиграции использовавший фамилию Романов (, имение Ильинское, Звенигородский уезд, Московская губерния — 5 марта 1942, Давос) — сын великого князя Павла Александровича, внук Александра II, двоюродный брат императора Николая II и принца Филиппа, герцога Эдинбургского.

Участник убийства Распутина, после революции 1917 года — в эмиграции.

Биография 

Единственный сын и второй ребёнок великого князя Павла Александровича от брака с греческой принцессой великой княгиней Александрой Георгиевной, умершей через несколько дней после рождения сына от эклампсии. Правнук Николая I по отцовской и праправнук по материнской линии (через свою бабку королеву Ольгу Константиновну Греческую).

Его отец, великий князь Павел Александрович, через несколько лет после смерти матери Дмитрия женился повторно — на бывшей жене своего подчинённого и за этот морганатический брак был выслан из России.

Дмитрий и его старшая сестра Мария Павловна воспитывались в семье своего дяди, великого князя Сергея Александровича и его супруги Елизаветы Фёдоровны, не имевших собственных детей (Елизавета Фёдоровна — родная сестра императрицы Александры Фёдоровны).

Поскольку Сергей Александрович был московским генерал-губернатором, детство Дмитрия и Марии проходило в Москве и в подмосковном Ильинском.

В 1905 году великий князь Сергей погиб в Московском Кремле от взрыва бомбы эсера Ивана Каляева. Елизавета Фёдоровна удалилась в созданную ею Марфо-Мариинскую обитель милосердия. Дмитрия забрал к себе в Александровский дворец Царского Села император Николай II, и юноша воспитывался в царской семье вплоть до 1913 года. Впоследствии Елизавета Фёдоровна подарила Дмитрию свой дворец на Невском проспекте.

Великий князь получил блестящее военное образование. Окончил Офицерскую кавалерийскую школу, службу начал в лейб-гвардии Конном Его Величества полку. В 1911 году, будучи молодым офицером, просил Высочайшего соизволения отправиться добровольцем в Ливию, где в то время шла Итало-турецкая война, но получил отказ.

На Олимпийских играх 1912 года в Стокгольме возглавлял российскую команду атлетов и лично участвовал в соревнованиях по конному спорту. Занял 9-е место в индивидуальном конкуре и 5-е место в составе сборной России в командном конкурсе. После провального выступления российской сборной (предпоследнее место) распорядился проводить в России свои ежегодные олимпиады.

Помолвка великого князя Дмитрия со старшей дочерью императора Ольгой должна была состояться 6 июня 1912 года, однако мать великой княжны, Александра Фёдоровна, настояла на разрыве отношений между влюблёнными из-за нескрываемой антипатии Дмитрия к Григорию Распутину.

В Первую мировую войну вступил с лейб-гвардии Конным полком. Участвовал в походе в Восточную Пруссию и был награждён орденом Святого Георгия 4-й степени

Убийство Распутина 
Широко известен своим участием в убийстве Г. Е. Распутина в ночь на 17 декабря 1916 года совместно с князем Феликсом Юсуповым, членом Государственной думы В. М. Пуришкевичем, поручиком Сухотиным, доктором Лазавертом и, возможно, некоторыми другими неустановленными лицами. Однако, в отличие от того же Юсупова, Дмитрий никогда в течение своей последующей жизни не говорил об этом убийстве, не давал интервью и не обсуждал его даже с близкими ему людьми.

После обнаружения трупа Распутина великий князь Дмитрий Павлович и князь Юсупов были арестованы по прямому приказу императрицы Александры Фёдоровны в нарушение действовавшего законодательства; были освобождены только после вмешательства Николая II, дабы не провоцировать общество, и без того волнующееся в связи с убийством фаворита, на симпатии к убийцам и возможные дальнейшие действия заговорщиков.

В защиту Дмитрия Павловича императору было подано письмо, подписанное некоторыми членами Императорского дома.
Отправлен распоряжением Николая II в Персию, в отряд генерала Н. Н. Баратова, что могло существенно подорвать и без того слабое здоровье великого князя, но фактически спасло ему жизнь после начала революции в России. После Февральской революции поддержал Временное правительство и даже написал председателю Георгию Львову письмо с вопросом, разрешено ли ему вернуться в Россию. После Октябрьской революции перешёл на английскую службу, затем эмигрировал в Лондон.

В эмиграции 

Некоторое время жил в США, где занимался торговлей шампанским; там же познакомился с будущей женой. Увлекался автоспортом.

В Париже Дмитрий Павлович встретился с Коко Шанель, у них случился роман, который продолжался целый год.
После того как Феликс Юсупов опубликовал мемуары, в которых подробно описал убийство Распутина, Матрёна Распутина подала на Юсупова и Дмитрия Павловича иск в парижский суд с требованием компенсации за причинённый ущерб в размере  долларов США. Она обвинила их в убийстве, заявив: «Любой приличный человек испытывает отвращение к жестокому убийству Распутина». Иск был отклонён. Французский суд постановил, что не обладает юрисдикцией над политическим убийством, имевшим место в России.

В 1926 году в Биаррице женился морганатическим браком на американке Одри Эмери, которая приняла православие с именем Анна. С середины 1920-х годов супруги жили в Европе, где Дмитрий Павлович участвовал в разнообразных монархических и патриотических движениях (в том числе сыграл у роль в становлении движения Младороссов). В 1928 году у них родился сын Павел, принявший от великого князя Кирилла Владимировича титул светлейшего князя Романовского-Ильинского и с 1940-х годов живший в США. Его сын Дмитрий и внук Михаил являются старшими среди потомков Романовых (по мужской линии среди потомков от морганатических браков), хотя и не претендуют на главенство в доме (и на престол). Они признавали главой «Объединения членов рода Романовых» Николая Романовича.

Вскоре после рождения сына супруги разошлись, хотя официально брак был расторгнут лишь в 1937 году. После развода Одри лишилась своего титула. Дмитрий Павлович обосновался в купленном им в 1927 году нормандском замке Бомениль.

В конце концов разочаровался в перспективах восстановления монархии в России и устранился от общественной жизни. В 1939 году он продал свой замок Бомениль и в связи с ухудшением состояния здоровья переехал в Швейцарию.

Умер в 1942 году от туберкулёза, осложнившегося уремией. Похоронен в дворцовой церкви на острове Майнау (собственности его племянника Леннарта Бернадота), там же впоследствии будет похоронена и его сестра Мария.

Семья 
В возрасте 34 лет великий князь Дмитрий Павлович решил жениться на Одри Эмери. Венчание состоялось в ноябре 1926 года в православной церкви в Биаррице. Но в качестве супруга Дмитрий Павлович продержался недолго, хотя, когда в 1928 году у него родился сын, названный в честь деда Павлом, был безмерно счастлив. В 1937 году брак был расторгнут.

В 1936 году сыну великого князя Дмитрия Павловича Главой Дома Романовых Кириллом Владимировичем был пожалован титул князя Романовского-Ильинского. За старшим в роду князем Романовским-Ильинским закреплялся титул «Светлость», за младшими представителями семьи — титул «Сиятельство».

В настоящее время в США проживают двое сыновей князя Павла Дмитриевича Романовского-Ильинского: князья Дмитрий Павлович (род. в 1954 году) и Михаил Павлович (род. в 1959 году).

Чины 
Военные
 Корнет гвардии (29.04.1911)
 Поручик (29.04.1915)
Придворный
 Флигель-адъютант (1912)
Шеф полков:
 с 1891 по 1917 — Фанагорийский 11-й гренадерский полк.
 с 1905 по 1917 — 2-й стрелковый Царскосельский лейб-гвардии полк

Награды 
 Орден Святого Андрея Первозванного (1891);
 Орден Святого Александра Невского (1891);
 Орден Святой Анны 1 ст. (1891);
 Орден Белого орла (1891);
 Орден Святого Станислава 1 ст. (1891);
 Орден Святого Георгия 4 ст. (ВП 13.10.1914).

Иностранные:
 шведский Орден Серафимов (12.05.1908).

В кинематографе 
 Григорий Р. (2014) — Ефремов, Никита Михайлович
 Распутин (фильм, 2011) — Данила Козловский
 Коко Шанель и Игорь Стравинский (2009) — Rasha Bukvic
 Агония (фильм) (1974) — Мучеников, Сергей Иванович
 I Killed Rasputin (1967) — Patrick Balkany

Примечания

Комментарии

Сноски

Литература 
 Великий князь Гавриил Константинович. В Мраморном дворце. Воспоминания. М., 2005.
 Маньков С. А. Великий Князь в борьбе за это. Извилистые комбинации убийцы Распутина// Родина. — 2009. — № 4 — С. 88-91
 Маньков С. А. Великий князь Дмитрий Павлович в эмиграции//Альманах «Русский Miръ»: Пространство и время русской культуры. № 6. — СПб., 2011. С. 65-81
 Пчелов Е. В. Монархи России. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003. С. 611—614.

Ссылки 
 Романов Дмитрий Павлович: Хронос
 Биография на сайте «Русская императорская армия»
 Великий князь Дмитрий Павлович на сайте Проекта1917

Романовы в эмиграции
Великие князья Российской империи
Русские эмигранты первой волны в США
Русские эмигранты первой волны в Швейцарии
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Конники на летних Олимпийских играх 1912 года
Конники России (по 1917)
Убийцы Российской империи
Участники Первой мировой войны (Россия)
Умершие от туберкулёза
Умершие от уремии
Похороненные в Баден-Вюртемберге
Убийцы Григория Распутина